Pfänder steht für:

 Pfänder, einen Berg der Allgäuer Alpen in Österreich und Hausberg von Bregenz
 den dort stehenden Sender Pfänder
 den durchquerenden Pfändertunnel
 Pfänder (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 einen Beamten, der Vollstreckungstitel zwangsweise vollstreckt, siehe Gerichtsvollzieher

Pfänder ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pfänder (1870–1941), deutscher Philosoph und Autor
 Alfred Pfänder (1920–1941), deutscher Fußballspieler
 August Pfänder (1891–1971), Bürgermeister in Neuffen und Nürtingen
 Carl Heinrich Pfänder (1819–1876), deutscher Revolutionär
 Clara Pfänder (1827–1882), deutsche Ordensgründerin und -oberin
 Erwin Pfänder (* 1937), deutscher Politiker (SPD)
 Jens Pfänder (* 1959), deutscher Handballtrainer
 Karl Albert Pfänder (1906–1990), deutscher Künstler
 Max Pfänder (1900–1969), deutscher und schweizerischer Bildhauer und Zeichner
 Stefan Pfänder (* 1969), deutscher Romanist
 Theresia Pfänder (1928–2013), deutsche Unternehmerin
 Wilhelm Pfänder (1826–1905), deutsch-US-amerikanischer Politiker und Turnvater

Pfaender ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Pfaender (1887–nach 1966), deutscher Journalist
 Martin Pfaender (* 1956), deutscher Comiczeichner und Illustrator
 Michael Pfaender (* 1964), deutscher Cellist

Siehe auch:
 Pfender
 Pfand